Lądowisko Toruń-Bielany – lądowisko sanitarne (w budowie) w Toruniu.

Lokalizacja 
Lądowisko znajduje się w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, na dachu nowego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, przy ul. św. Józefa 53-59.

Charakterystyka 

Budowę lądowiska rozpoczęto w styczniu 2017 roku w ramach rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera, natomiast jego otwarcie, wraz z oddaniem do użytku całego kompleksu szpitalnego, zaplanowano w połowie 2019 roku. Powstaje ono na dachu nowego głównego gmachu szpitala (tzw. budynku H) i połączone zostanie windą z oddziałem ratunkowym, który będzie posiadał dwie w pełni wyposażone sale operacyjne. Lądowisko będzie przeznaczone dla startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wyposażone zostanie także w podgrzewaną płytę, co uchroni je przed gromadzeniem się śniegu i oblodzeń zimą.

Lądowiskiem będzie zarządzał Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera.

Zobacz też 
 Transport w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Toruń
Transport lotniczy w Toruniu
Infrastruktura transportu w Toruniu